Джеймс Фокс (, при рождении — Уильям Фокс; род. 19 мая 1939) — английский актёр. Сыграл более ста ролей в кино и на телевидении. Лауреат премии BAFTA 1964 года за лучший дебют, номинант на премию Золотой глобус (1966 год, Лучший актёрский дебют в мужской роли).

Биография 
Джеймс (при рождении Уильям) Фокс родился 19 мая 1939 года вторым из трёх сыновей в семье театрального агента Робина Фокса и актрисы Анджелы Уортингтон. Как и все мужчины из семьи Фокс обучался в Хэрроу. Впервые снялся в кино подростком в 1950 году в фильме «История Минивер» (:en:The Miniver Story), и с тех пор его регулярно приглашали для исполнения возрастных ролей в картинах и телевизионных сериалах.

В 1963 году Джеймс Фокс, уже снявшийся почти в двух десятках кинолент, талантливо воплощает образ молодого англичанина-аристократа в социальной драме «Слуга». За эту работу ему вручают премию БАФТА в номинации «Лучший дебют». Последовавшие за этой роли в фильмах «Воздушные приключения» (1965 год), «Погоня» (1966 год) и «Айседора» (1967 год) принесли ему международную известность, а психоделический дуэт с Миком Джаггером в картине «Представление» сделали культовой фигурой для всего поколения, исповедующего философию Хиппи.

Однако участие в этом сложном и неоднозначном фильме практически поставило точку в творческой карьере актёра. Самоотдача на съёмочной площадке, регулярное употребление галлюциногена DMT, совпавшая по времени смерть отца привели к тяжёлому психическому расстройству. Позже Джеймс Фокс вспоминал:Люди считают, что это «Представление» взорвало мой мозг, нет, он был взорван задолго до этого. «Представление» вселило в меня сомнение в моём образе жизни. До этого я находился на стороне более непристойного кино-бизнеса. После этого всё изменилось. 

Джеймс Фокс стал чрезвычайно религиозным, исповедуя Евангелизм. Однако, спустя 10 лет, он вернулся в кинематограф. Последовало участие в международной картине «Анна Павлова» (1983 год), роли в успешных фильмах «Поездка в Индию» (1984 год), «Абсолютные новички» (1986 год), «Русский дом» (1990 год).

В начале 2000-х принял участие в нескольких известных проектах и исполнил роли профессора Лео Саммерли в новой экранизации «Затерянного мира», полковника Рейса в эпизоде «Смерть на Ниле» сериала «Пуаро Агаты Кристи», мистера Соль в «Чарли и шоколадной фабрике» и Георга V в фильме «МЫ. Верим в любовь».

Династия 
Джеймс Фокс — представитель большой британской театральной и кинематографической династии.
 отец — Робин Фокс (1913—1971), театральный агент;
 мать — Анджела Уортингтон, актриса;
 старший брат — Эдвард Фокс (род. 1937), актёр; его вторая супруга Джоанна Дэвид, актриса; их дети (племянники Джеймса):
 Эмилия Фокс (род. 1974), актриса;
 Фредди Фокс (род. 1989), актёр.
 младший брат — Роберт Фокс (род. 1952), продюсер кино и театра.

 сын — Том Фокс (род. 1975);
 сын — Робин Фокс (род. 1976);
 сын — Лоуренс Фокс (род. 1978); его бывшая жена — Билли Пайпер, актриса;
 дочь — Лидия Фокс (род. 1979); её муж — Ричард Айоади, актёр;
 сын — Джек Фокс (род. 1985).

Избранная фильмография

Награды и номинации 
 1964 год — премии BAFTA за лучший дебют в главной роли в фильме «Слуга»;
 1966 — номинант на премию Золотой глобус за Лучший актёрский дебют в мужской роли в фильме «Воздушные приключения»;
 1986 — номинация на премию BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Поездка в Индию».

Примечания

Ссылки 
 Джеймс Фокс  на сайте BFI

Выпускники Средней школы Кливленд-Хайтс
Джеймс
Лауреаты премии BAFTA
Киноактёры Великобритании